En anglais, l'expression Black Friday signifie littéralement «  », et peut désigner :
 Black Friday, aux États-Unis, le lendemain du repas de Thanksgiving, qui marque traditionnellement le coup d'envoi de la période des achats (shopping) de fin d’année, et qui s'est étendu dans d'autres pays ; 
 Black Friday, le vendredi 11 novembre 1887, quand furent exécutés quatre anarchistes, réhabilités en 1893, arrêtés après l'explosion d'une bombe lors de l'émeute de Haymarket, à Chicago ;
 Black Friday, le scandale Fisk-Gould, quand le marché de l'or s'est effondré à New York le 24 septembre 1869 ;
 Black Friday, le vendredi 18 novembre 1910, quand le gouvernement britannique de Herbert Henry Asquith dispersa avec une grande brutalité des délégations de suffragettes venues porter une pétition en soutien à un projet de loi pour accorder le droit de vote aux femmes ;
 Black Friday, pendant la Seconde Guerre mondiale, une attaque aérienne alliée menée en Norvège en , marquée par de nombreuses pertes ;
 Black Friday, épisode de la série télévisée d'animation américaine South Park.